Сарала́:

 Сарала — горно-таёжная река на севере Хакасии.
 Сарала — село в западной части Хакасии.

Страницы значений:Географические объекты